Kym ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ludwig Kym (1822–1900), Schweizer Philosoph
 Hedwig Kym (1860–1949), Schweizer Lyrikerin und Frauenrechtlerin
 Jérôme Kym (* 2003), Schweizer Tennisspieler
 Johann Urban Kym (1805–1889), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Willy Kym († 2011), Schweizer Sportkommentator

Siehe auch:
 Kim
Kissing & Möllmann